Arlington Forest bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Arlington Forest (Arlington County, Virginia)
 Arlington Forest (Roanoke County, Virginia)